Lucius Sergius Catilina est un sénateur romain du , auteur d'une tentative de coup d'État connue sous le nom de conjuration de Catilina. Il est le personnage éponyme des œuvres sus-citées ; 
 Rome sauvée, ou Catilina est une tragédie de Voltaire, écrite en 1750 ;
  est un opéra tragi-comique d'Antonio Salieri d'après Rome sauvée de Voltaire, sur un livret de Giovanni Battista Casti, datant de 1792 ;
 Catilina est une tragédie en 5 actes et 7 tableaux accompagnée d'un prologue écrit par Alexandre Dumas en collaboration avec Auguste Maquet en 1848 ;
  est une tragédie du dramaturge norvégien Henrik Ibsen, écrite en 1850.